Танго е музикален жанр.

Танго може да се отнася още за:
 Танго, български филм от 1969 година;
 Танго, филм на Карлос Саура от 1998 година.